Der Helm von Poiana Coţofeneşti ist eine zeremonielle Kopfbedeckung aus Rumänien.

Beschreibung 
Der Helm von Poiana Coţofeneşti besteht aus Gold. Er wurde 1928 im Dorf Poiana Coţofeneşti bei der Feldarbeit gefunden, ist aus einer Platte Goldblech getrieben und im ganzen mit Dekorationen und figürlichen Darstellungen überzogen. Der obere, halbkugelförmige Helmteil ist mit einer regelmäßigen buckelartigen Verzierung versehen. Über dem Gesicht ist eine Darstellung von zwei Augen mit Augenbrauen ausgearbeitet. An den Wangenschilden und dem Nackenschutz sind figürliche Darstellungen angebracht. Auf dem Nackenschirm sind mehrere, anthropomorphe greifen- oder sphingenähnliche Wesen mit Flügeln abgebildet. Auf den Wangenschilden ist eine Figur abgebildet, die einen Widder opfert. Die Helmspitze ist nicht mehr vorhanden. Der Helm von Poiana Coţofeneşti wurde zu zeremoniellen Zwecken benutzt.

Literatur 
 Vladimir Dumitrescu, Alexandru Vulpe: Dacia before Dromichaites. Editura Științifică și Enciclopedică, Bukarest 1988.
 Thomas George Eyre Powell: From Urartu to Gundestrup: the agency of Thracian metal-work. In: John Boardman, M. A. Brown, Thomas George Eyre Powell (Hrsg.): The European community in later prehistory. Studies in honour of C. F. C. Hawkes. Routledge & Kegan Paul, London 1971, ISBN 0-7100-6940-5, S. 181–201, hier S. 193–196.

Einzelnachweise

Literatur 
 I. Marazov: Sacrifice of a ram on the Thracian helmet from Coţofeneşti. In: Pulpudeva 3 (1980), S. 81–101.
 Römisch-Germanische Kommission: Bericht der Römisch-Germanischen Kommission, Band 50, 1969

Weblinks 

 Romania_Dacian_Helmet.jpg Helm von Cotofenesti bei The Ancient Web
 Zeichnung des Nachenschirmdekors

PoianaCoţofeneşti
Kostümkunde der Ur- und Frühgeschichte